Oporovec (mađarski Drávafüred) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Preloga, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 425 stanovnika te 136 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji